Milans del Bosch es un apellido de origen catalán que da nombre a una familia española de militares.
Algunos de los miembros más relevantes de la familia son:

 Francisco Milans del Bosch (1769-1834), el fundador de la saga, organizó los migueletes durante la Guerra de la Independencia;
 Lorenzo Milans del Bosch (1816-1880), capitán general de Castilla en el Sexenio Democrático, hijo del anterior;
 Joaquín Milans del Bosch (1854-1936), capitán general de Cataluña entre 1918 y 1920, y gobernador civil de Barcelona, sobrino del anterior;
 Jaime Milans del Bosch y Núñez del Pino (1891-1983), militar hijo del anterior;
 Jaime Milans del Bosch y Ussía (1915-1997), militar que participó en el golpe de Estado del 23-F, hijo del anterior.